Krzysztof Wesołowski – polski lekkoatleta
Krzysztof Władysław Wesołowski – polski inżynier
Krzysztof Andrzej Wesołowski – prawnik, sędzia Sądu Najwyższego

Strony ujednoznaczniające